Rygård steht für:
 Rygård (Langå Sogn), Ort auf der dänischen Insel Fünen

Personen:
 Elisabeth Rygård (* 1946), dänische Filmregisseurin und Drehbuchautorin